24 horas: Red Antofagasta es la edición del noticiario de Televisión Nacional de Chile en la Región de Antofagasta. Posee dos ediciones, las que se transmiten de lunes a viernes desde el estudio central de la señal regional en Antofagasta, también se emite los sábados La Entrevista del Sábado, sus periodistas son parte del programa nacional Chile Conectado, también de reportajes enviados al canal de noticias por cable Canal 24 Horas de TVN (Chile) e incluso posee una página web en las que se puede apreciar sus contenidos tvnantofagasta.cl 

24 Horas Red Antofagasta solo es transmitido para Antofagasta y Calama por la señal por aire de TVN y por la señal de definición estándar de dicho canal distribuida por el cableoperador VTR en las antes mencionadas localidades.

24 horas Al día Red Antofagasta 
Desde el año 2005, se transmitía la edición de mediodía del noticiero regional de lunes a viernes de 14:30 a 14:50 horas. El 31 de diciembre de 2015 y tras la crisis que sufrió Televisión Nacional de Chile, el directorio del canal decidió suspender, al igual que en el resto de los centros regionales, la emisión del noticiario regional del mediodía a partir del 4 de enero de 2016.

24 horas Central Red Antofagasta 
Se emite inserto dentro de la edición nacional de 24 horas central, de lunes a viernes de 22:00 a 22:30 horas, y en él se resumen las informaciones regionales acontecidas durante la jornada. Esporádicamente se realizan entrevistas a destacadas personalidades de la Región de Antofagasta.
Asimismo, esporádicamente emite algunas veces fragmentos del segmento deportivo de la edición nacional de 24 horas.

Conductores 
 1996-2007 Eduardo Guggiana (edición central)
 1996-2005 Mónica Aguirre (edición central)
 2005-2007 Briggith Calderón (edición al día) y Eduardo Guggiana (edición central)
 2007-2011 Julián Contador (edición al día y entrevista del sábado) y Briggith Calderón (edición central)
 2008-2013 Jorge Ortíz (edición al día - reemplazos) y Patricia Cerda (edición central - reemplazos) 
 2011-2016 Patricia Cerda (edición al día) 
 2011-2018 Guillermo San Martín (edición central y entrevista del sábado)
 2018-2019 Ivania Echavarría (edición central) 
 2019-Act. Patricia Cerda (edición central)

Periodistas 
 Patricia Cerda (1997-presente)
 Alí Astete (1998-2007)
 Juan Andrés Véliz (1999-2006)
 Cristhian Acori (2001-2006)
 Cristóbal Valenzuela (2003-2005)
 Briggith Calderón (2004-2011)
 Julian Contador (2007-2011)
 Jorge Ortíz (2007-2014)
 Juan David Ayala (2008-2011)
 Guillermo San Martín (2008-2018)
 Sofía Carrizo (2019-2021)
 Ivania Echavarria (2008-presente)
 Daniela Cáceres (2014-presente)
 Catalina Berríos (2017-presente)

Programas de televisión de Chile
Programas de televisión de TVN
Programas informativos de televisión de Chile